Шабатура Стефанія Михайлівна (1938—2014) — українська митець-килимар, багаторічний політв'язень радянських часів, член Української Гельсінської групи.
 Шабатура Юрій Васильович — завідувач кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, заслужений працівник освіти України.

Примітки